Бобслей на зимних Олимпийских играх 1988. Соревнования по бобслею проходили на XV зимних Олимпийских играх в Олимпийском парке «Канада» в западной части Калгари. Было разыграно 2 комплекта наград 20 и 22 февраля 1988 года в заездах бобов-двоек (4 заезда); 27 и 28 февраля 1988 года в заездах бобов-четвёрок (4 заезда).

Медальный зачёт 
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

Результаты

Двойки

Четвёрки

Примечания

Ссылки 
 Официальный протокол Игр

1988 год в  бобслее